Улица Ру́беню ( — Тетеревиная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Рубеню — улица в Риге.
 Улица Рубеню — улица в Алуксне.
 Улица Рубеню — улица в Даугавпилсе.
 Улица Рубеню — улица в Кандаве.
 Улица Рубеню — улица в Лиепае.
 Улица Рубеню — улица в Саласпилсе.
 Улица Рубеню — улица в Юрмале.